Găneasa (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 Găneasa (Olt), een gemeente in het Roemeense district Olt